Symphonie  peut désigner les œuvres musicales suivantes :
 Symphonie  de Malcolm Arnold ;
 Symphonie  de Ludwig van Beethoven ;
 Symphonie  d'Anton Bruckner ;
 Symphonie  de Carlos Chávez ;
 Symphonie  de Vissarion Chebaline ;
 Symphonie  de Dmitri Chostakovitch ;
 Symphonie  de Frederic Hymen Cowen ;
 Symphonie  d'Antonín Dvořák ;
 Symphonie  de Georges Enesco ;
 Symphonie  de Josef Bohuslav Foerster ;
 Symphonie  de Louis Glass ; 
 Symphonie  de Philip Glass ;
 Symphonie  d'Alexandre Glazounov ;
 Symphonie  de Howard Hanson ;
 Symphonie  de Karl Amadeus Hartmann ;
 Symphonie  de Joseph Haydn ;
 Symphonie  de Michael Haydn ;
 Symphonie  de Hans Werner Henze ;
 Symphonie  d'Arthur Honegger ;
 Symphonie  de Franz Lachner ;
 Symphonie  d'Alexandre Lokchine ;
 Symphonie  de Gustav Mahler ;
 Symphonie  de Felix Mendelssohn ;
 Symphonie  de Darius Milhaud ;
 Symphonie  de Nikolaï Miaskovski ;
 Symphonie  de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Symphonie  de Carl Nielsen ;
 Symphonie  de Hubert Parry ;
 Symphonie  de Walter Piston ;
 Symphonie  de Sergueï Prokofiev ;
 Symphonie  de Ferdinand Ries ;
 Symphonie  de Hilding Rosenberg ;
 Symphonie  d'Anton Rubinstein
 Symphonie  de Johann Rufinatscha ; 
 Symphonie  d'Alfred Schnittke ;
 Symphonie  de Franz Schubert ;
 Symphonie  de William Schuman ;
 Symphonie  de Roger Sessions ;
 Symphonie  de Jean Sibelius ;
 Symphonie  de Charles Villiers Stanford ;
 Symphonie  de Piotr Ilitch Tchaïkovski ;
 Symphonie  de Ralph Vaughan Williams.

05